Мар'їнка — місто, Донецька область, Мар'їнський район
 Мар'їнка — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район